Ла-Реюніо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Бордо, 45 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 180 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 437,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Реюніон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Реюніон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна